Балан — многозначное имя собственное:

Персоналии 
 Видья Балан (род. 1978) — индийская киноактриса и модель.

Фамилия 
 Балан, Анатолий Афанасьевич (1935—2008) — полковник, кандидат технических наук (1969), лауреат Государственной премии СССР (1971).
 Балан, Андреа Джорджиана (род. 1984) — румынская поп-певица.
 Балан, Герман Людвиг фон (1812—1874) — немецкий государственный и дипломатический деятель.
 Балан, Дан (род. 1979) — молдавский певец, композитор, продюсер, автор текстов песен.
 Балан, Даниэль (род. 1979) — румынский футболист.
 Балан, Денис Дмитриевич (род. 1993) — украинский футболист.
 Балан, Елена Васильевна (1873—1955) — молдавско-румынский общественно-политический деятель.
 Балан, Иван Дмитриевич (род. 1949) — советский футболист.
 Балан, Игорь Владимирович (род. 1972) — украинский певец и композитор, лидер поп-группы «Аква-Вита».
 Балан, Марика Георгиевна (1936—2014) — советская и молдавская актриса театра и кино.
 Балан, Николай Иванович (род. 1968) — украинский военный, генерал-полковник.
 Балан, Серджиу (род. 1987) — молдавский лыжник и биатлонист.
 Балан, Станислав (род. 1986) — чешский хоккеист.

Составные фамилии 
 Теодоров-Балан, Александр (1859—1959) — болгарский лингвист и литературовед, академик, первый ректор Софийского университета.

Топонимы 
 Балан-Тамур — озеро на севере Бурятии в Амутской котловине, расположено на территории Джергинского природного заповедника.

Населённые пункты 
 Балан () — коммуна во Франции, департамент Арденны, кантон Восточный Седан.
 Балан () — коммуна во Франции, департамент Арденны, кантон Асфельд.
 Балан () — коммуна во Франции, департамент Эн.
 Новый Балан — село в Рышканском районе Молдавии.
 Балан-Буляк — деревня в Азнакаевском районе Татарстана, входит в Чалпинское сельское поселение.